Зялам () — вьетнамский топоним:
 Зялам — один из семнадцати сельских уездов, входящих в состав Ханоя.
 Зялам — военный аэродром в Ханое.
 Зялам — община в уезд Ламха, провинция Ламдонг.